Езерец може да се отнася за:

 Езерец, до 1942 г. Сатълмаш, село в Област Добрич, България;
 Езерец, махала на село Ощава, област Благоевград, България;
 Езерец, на гръцки от 1926 г. Петропулаки, село в дем Хрупища, Гърция;
 Езерче с паралелно име Езерец, село в област Разград, България.